Жакы́п Акпа́ев (Акбаев; ; 7 ноября 1876, аул Тониректас Бериккаринской волости Каркаралинского уезда Семипалатинской области — 4 июля 1934, Алма-Ата) — казахский российский и советский общественный деятель, казахстанский дворянин, юрист и этнограф; в начале XX века — также политик, член Алашордынского правительства. Написал ряд трудов по казахской этнографии и обычаям. Происходит из подрода сары танас рода Каракесек племени Аргын.

Биография

Образование и трудовая деятельность 
Родился в состоятельной казахской семье. В 1886 году поступил в Каркаралинский интернат, с 1889 по 1896 год учился в гимназии в Омске, затем два года провёл в Томской гимназии. В 1898 году поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, окончив его в 1903 году с дипломом 1-й степени; затем слушал лекции по археологии.

По состоянию на август 1905 года работал в суде в Омске, в 1906—1918 годах служил в суде в Семипалатинске. С 1907 года был членом Семипалатинского подотдела Русского географического общества (известно, что в этом году там была издана его работа о брачных обычаях казахов).

Участие в политической жизни 
В начале XX века стал одним из самых влиятельных духовных лидеров казахской интеллигенции. Отстаивал национальные интересы казахского народа, выступая за создание независимого казахского государства. Во время Революции 1905—1907 годов принимал участие в революционных событиях в Омске, Павлодаре и Каркаралинске, в том числе 22 июля 1905 года подписал обращение деятелей казахской интеллигенции к царю и 15-16 ноября того же года выступал с антироссийскими речами в Каркаралинске. За поддержку революции подвергался политическим репрессиям со стороны царского правительства. С 1917 года был казахским представителем в «Шура-и-ислами». Являлся активным членом партии «Алаш». С декабря 1917 года входил в правительство Алаш-Орды. Участвовал в обоих всеказахских съездах 1917 года, состоявшихся после Февральской революции (27 апреля и 7 мая). В 1917 году казахский комитет Каркаралинского уезда открыл в его честь «Медресе Якуба» (Жакыпа) с бесплатным обучением.

В том же 1917 году был подвергнут преследованиям властями Временного правительства, в 1918—1919 годах — правительства Колчака (приговорившего его к смертной казни), а в последние годы жизни — Советской властью, хотя при этом непродолжительное время служил в суде Совнаркома в Семипалатинске и в отделе народного образования Каркаралинского уезда.

Преследование властями 
Впервые был арестован 11 января 1906 года по обвинению в государственной измене. Затем в 1908, 1910 и 1929 годах за свои убеждения сидел в тюрьмах Каркаралинска, Павлодара, Семипалатинска, Омска, Алма-Аты. Несколько раз находился в ссылках (в том числе в Якутии и Семиреченской области). Из последней ссылки в Воронеж, куда был выслан в 1929 году, вернулся в 1934 году тяжело больным и вскоре скончался. Был полностью реабилитирован решением Верховного Суда Казахской ССР 28 февраля 1958 года, однако его родственникам это стало известно лишь в 1990 году.

Семья 
Потомки: Жакып Акбаев имел четырёх дочерей по имени: Аргунья, Найманья, Аспазья, Андромеда.

У родной единственной сестры Жакыпа Акбаева по имени Шамши-Қамар был единственный сын: Жакатай, от него сын -> Айыпхан -> от него сын Токсан Жакатаев -> сын Нуржан Жакатаев; дочь Айнур Айыпханова; сын Алтай Жакатаев

Научная деятельность 
Наиболее известные работы: «Семейные отношения в Казахстане» («Қазақстандағы семья-неке қатынастары», 1907), «О происхождении казахов» («Қазақтың шығу тегі туралы», 1927), «Несколько слов о происхождении казахов» («Бірер сөз қазақтың түбі қайдан шыққаны туралы»).

Примечания

Библиография 
 Нанманский К., Қазақ даласынан // Айқап, 1913, № 7.

Литература 
 
 

Юристы по алфавиту
Юристы Российской империи
Юристы СССР
Юристы Казахстана
Общественные деятели по алфавиту
Общественные деятели Российской империи
Общественные деятели Казахстана
Этнографы по алфавиту
Этнографы Российской империи
Этнографы Казахстана
Революционеры по алфавиту
Революционеры Российской империи
Революционеры Казахстана
Члены партии «Алаш»
Политики по алфавиту
Политики Казахстана
Репрессированные в Российской империи
Посмертно реабилитированные в СССР
Алашская автономия
Репрессированные в СССР